Ćwiczenia wolne kobiet były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Wyniki 
Do finału zakwalifikowało się osiem najlepszych zawodniczek, z zastrzeżeniem, że z jednego kraju mogą wystartować w finale maksymalnie dwie zawodniczki. Na wynik składają się: punktacja za trudność elementów (wynik A) oraz ocena za "wykonanie, kompozycję i artyzm" (wynik B). Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje ocena za wykonanie, a następnie ocena za trudność.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020